A Bakradze (grúzul: ბაქრაძე) grúz családnév.

Híres Bakradze nevű személyek 
 Akaki Bakradze (1928–1999) grúz irodalomkritikus 
 Davit Bakradze (1972) grúz politikus 
 Dimitri Bakradze (1826–1890) grúz történész 
 Konsztantine Bakradze (1898–1970) grúz filozófus 
 Zakaria Bakradze (1870–1938) grúz-lengyel katonatiszt

Családnevek